Rainbow (, ):
 Rainbow — британско-американская рок-группа, образованная в 1975 году.
 Rainbow — южнокорейская гёрл-группа, образованная в 2009 году
 Rainbow — студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный в 1987 году.
 Rainbow — студийный альбом американской R&B-певицы Мэрайи Кэри, выпущенный в 1999 году.
 Rainbow — студийный альбом японской J-pop-певицы Аюми Хамасаки, выпущенный в 2002 году.
 Rainbow — студийный альбом американской поп-певицы Кеши, выпущенный в 2017 году.
 Rainbow — в криптографии симметричный блочный криптоалгоритм, разработанный специалистами Samsung Advanced Institute of Technology.
 Rainbow — американский клипер.
 Rainbow Books — перечень проприетарных (лицензируемых) стандартов цифровых компакт дисков.
 Rainbow Bridge — пятый (посмертный) альбом Джими Хендрикса.
 Rainbow Gathering — ежегодное собрание людей, поддерживающих идеалы мира, любви, гармонии, свободы и сотрудничества.
 Rainbow Loom — игрушечный станок, создан Чонг Чуном Нг в городе Нови, штате Мичиган, США.
 Rainbow Magicland — тематический парк развлечений. Находится вблизи города Вальмонтоне, в пригороде Рима.
 Rainbow S.r.l. — итальянская компания, специализирующаяся на производстве анимации.
 Rainbow Security — российская компания.
 Rainbow Sentai Robin — фантастический аниме-сериал.
 Rainbow Warrior — название судов организации «Гринпис».
 Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin — манга, нарисованная Масасуми Какидзаки по сценарию Дзёдзи Абэ.

См. также 
 Радуга (значения)